María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias (Nápoles, 14 de abril de 1844 - Viena, 18 de febrero de 1899) fue el quinto hijo y segunda mujer del rey Fernando II de las Dos Sicilias y su esposa la archiduquesa María Teresa de Habsburgo-Teschen. A través de su matrimonio con el Archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana, Príncipe de Toscana, María Inmaculada se convirtió en Archiduquesa de Austria, y princesa de Hungría, Croacia, Bohemia y Toscana. Ella era una Dama de la Orden de la Cruz Estrellada.

Infancia 

María Inmaculada fue modesta y retraída en su infancia y su padre la llamaba "Petitta." Su madre, María Teresa, odiaba las fiestas y la vida de la corte, prefiriendo dedicarse a sus hijos y la costura. Después de la caída del Reino de las Dos Sicilias, durante la Expedición de los Mil, la familia real huyó a Roma, donde fijó su residencia en el Palacio del Quirinal, por invitación del Papa Pío IX.

El matrimonio y los niños 

María Inmaculada se casó con su primo el Archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana, el quinto hijo de Leopoldo II, Gran Duque de Toscana y su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias, el 19 de septiembre de 1861 en Roma. La pareja tuvo diez hijos:

 Archiduquesa María Teresa (Alt-Bunzlau, Bohemia, 18 de septiembre de 1862 - Saybusch, 10 de mayo de 1933), se casó en Viena el 28 de febrero de 1886 con el archiduque Carlos Esteban de Austria (Gross-Seelowitz, 5 de septiembre de 1860 - Saybusch, 7 de abril de 1933), con descendencia.
 Archiduque Leopoldo Salvador (Alt-Bunzlau, Bohemia, 15 de octubre de 1863 - Viena, 4 de septiembre de 1931), se casó en Frohsdorf el 24 de octubre de 1889 con Blanca de Borbón y Borbón-Parma, Infanta de España (Graz, 7 de septiembre de 1868 - Viareggio, 25 de octubre de 1949), la hija mayor de Carlos, duque de Madrid, carlista reclamante al trono de España con el nombre de Carlos VII y el demandante legitimista al trono de Francia bajo el nombre de Carlos XI, con descendencia.
 Archiduque Francisco Salvador (Alt-Münster, 21 de agosto de 1866 - Viena, 20 de abril de 1939), casado en primeras nupcias en Ischl el 31 de julio de 1890 con la archiduquesa María Valeria de Austria (Ofen, 22 de abril de 1868 - Wallsee, 6 de septiembre de 1924), la cuarta y última hija del emperador Francisco José de Austria e Isabel de Baviera ("Sissi"). Se casó en segundas nupcias,  morganáticamente, en Viena el 28 de abril de 1934 con Melanie von Freiin Riesenfels (Seisenegg, Baja Austria, 20 de septiembre de 1898 - Amstetten, 10 de noviembre de 1984), con descendencia del primer matrimonio.
 Archiduquesa Carolina María (Alt-Münster, 5 de septiembre de 1869 - Budapest, 12 de mayo de 1945), se casó en Viena el 30 de mayo de 1894 con el príncipe  Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Kohary (Río de Janeiro, Brasil, 6 de diciembre de 1867 - Schladming, 11 de octubre de 1922), nieto de Don Pedro II de Brasil, que junto con su hermano mayor, mantiene la nacionalidad brasileña, con descendencia del cual se originó la rama de Sajonia-Coburgo y Braganza.
 Archiduque Alberto Salvador (Alt-Bunzlau, Bohemia, 22 de noviembre de 1871 - Bolzano, 27 de febrero de 1896), soltero y sin descendencia.
 Archiduquesa María Antonieta (Viena, 18 de abril de 1874 - Arco, 14 de enero de 1891). Murió en la adolescencia.
 Archiduquesa María Inmaculada (Baden bei Wien, 3 de septiembre de 1878 - Altshausen, 25 de noviembre de 1968), se casó en Viena el 29 de octubre de 1900 con el Duque Roberto de Wurtemberg (Merano, 14 de enero de 1873 - Altshausen, 12 de abril de 1947), sin descendencia.
 Archiduque Raniero Salvador (Viena, 27 de febrero de 1880 - Arco, 4 de mayo de 1889). Murió en la infancia.
 Archiduquesa Enriqueta (Viena, 20 de febrero de 1884 - Traunkirchen, 13 de agosto de 1886). Murió en la infancia.
 Archiduque Fernando Salvador (Baden bei Wien, 2 de junio de 1888 - Traunkirchen, 28 de julio de 1891). Murió en la infancia.

Los últimos años 

María Inmaculada fue conocida por su belleza. Se incluyó en el álbum de fotografías de hermosas mujeres de la emperatriz Sissi. Debido a que el esposo de María Inmaculada prometió darle un collar de perlas cada vez que ella diese a luz a un hijo, Sissi bromeó, llamando a la familia "Los buceadores de perlas." Más tarde, la hija más joven de Sissi, María Valeria, se casó con un hijo de María Inmaculada, Francisco Salvador.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austroahúngaro) .

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XIX
Archiduquesas de Austria
Princesas de las Dos Sicilias
Nobles de Austria del siglo XIX
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Viena